Кохари (, ) — венгерский дворянский род, владевший резиденциями в Чабраде, Ситно и Замке Святого Антония, на территории нынешней Словакии. Представители этого рода принадлежали к числу венгерских магнатов.

Происхождение Кохари 

Первым достоверным представителем рода является Дьёрдь Кохари-старший, служивший в 1470 г. при дворе короля Матвея (Матяша) Корвина. Отмечен на скрижалях истории живший в конце XVI века Имре Кохари, подкапитан (вице-комендант) города Крупина (Krupinya) и кастелян Чабрадского замка. Его сын Петер Кохари I (Koháry I. Péter) получил 15 февраля 1616 г. от императора и короля Матвея (Матяша) II титул барона. В 1629 году барону Петеру Кохари были пожалованы в наследственное владение замки Чабрад и Ситно...

Выдающиеся представители 

В 1661 году жупаном Хонтянской жупы (Hontianska župa) стал барон Иштван Кохари I, сын Петера Кохари I. В 1664 году Иштван Кохари I ценою своей жизни отвоевал у турок город Левице. Впоследствии ещё многие и многие представители семьи Кохари хорошо проявили себя на военном поприще и стали занимать высокие государственные посты.

В 1685 году Иштван Кохари II продолжал занимать про-Габсбургскую позицию — и попал в плен к повстанцам князя Имре Тёкёли (Имре Текея). По освобождении из плена, Иштван получил графский титул, судейский пост и вскоре стал тайным советником императора и короля Карла VI. В самом конце XVII века Имре Кохари-младший приобрёл и капитально перестроил Замок Святого Антония в Словакии. Этому замку суждено было стать главной резиденцией рода Кохари.

В 1815 году тогдашний глава рода барон Ференц-Йожеф (Франц-Иосиф) Кохари (1760—1826) получил от австрийского императора Франца I княжеский титул. В браке с графиней Марией-Антонией Вальдштейн-Вартенберг, у него родилась одна-единственная дочь Антония (1797—1862), которая была объявлена наследницей рода. Поэтому муж Антонии, князь Фердинанд Саксен-Кобург-Готский, сменил фамилию на Саксен-Кобург-Готский-Кохари. Детьми Фердинанда и Марии были португальский король-консорт Фердинанд, а также князь Август — отец царя Болгарии Фердинанда I.

Усыпальница рода Кохари находится в Замке Святого Антония, в барочной часовне Св. Яна Непомуцкого (построена в 1755-1758 гг.).

Библиография 

 Almanach de Gotha. 1825.
 Alt Ernest, Bába Eugen, Huljak Ladislav Dejiny levickej nemocnice (1885-1985). Levice, 1985.
 Bertényi I., Diószegi I., Horváth J., Kalmár J., Szabó P. Királyok Könyve. Magyarország és Erdély királyai, királynői, fejedelmei és kormányzói. Budapest, 2004.
 Besztercebányai Területi Rodovy archív Koháry-Coburgov (Koháry-Coburg családi levéltár, 1241-1847).
 Borovszky Samu Magyarország vármegyéi és városai sorozat, Hont vármegye és Selmeczbánya sz.kir.város.
 Horváth Pius Gróf Koháry István néhai országbíró életrajza. 1855.
 Illésy János Gróf Koháry István élete és munkái Karcag. 1885.
 Nagy Iván Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal. Pest, 1857.
 Sárváry Béla Koháry István család könyve. 1863.
 Szirácsik Éva A Koháry család Nógrád és heves vármegyei birtokainak urbáriuma(1716/1718).
 Thaly Kálmán Gróf Koháry István rabsága. 1872.
 Tinódi Sebestyén Szitnya, Léva, Csábrág, és Murán várának megvevése (1549).

Примечания 

Дворянские роды Венгрии
История Венгрии
История Словакии
Дворянские роды по алфавиту
Дворянские роды, на гербах которых изображены коронованные львы